Корбешти има више значења:

 Корбешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Корбешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Корбешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији